LRC (bestandsindeling), een bestandsformaat voor ondertiteling
 LRC Leerdam